«Пекинский зоопарк» (; ) — станция линии 4 Пекинского метрополитена. Расположена между станциями «Национальная библиотека» и «Сичжимэнь».

Находится рядом с Пекинским зоопарком в районе Хайдянь.

На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Соседние станции 

Станции Пекинского метрополитена
Линия 4 Пекинского метрополитена